Valet till riksdagen 2010 hölls den 19 september 2010. Alliansen fortsatte att regera Sverige i en andra mandatperiod. Detta är första gången sedan allmänna val infördes i Sverige som en borgerlig regering fått behålla regeringsmakten i två mandatperioder. Det slutliga valresultatet var klart torsdagen den 23 september 2010. Sverigedemokraterna kom för första gången in i riksdagen, och blev därmed också det första nya partiet att nå riksdagen sedan 1991. Moderaterna fick sin största röstandel sedan början av 1900-talet.

Valresultatet 
{| class="wikitable"
| colspan="8"| 
|- style="background-color:#E9E9E9"
!rowspan="2" colspan="2"|Parti
!rowspan="2"|Partiledare
!colspan="3" cellpadding="10"|Röster
!colspan="2"|Mandatfördelning
|- style="background-color:#E9E9E9"
!Antal
!% 
!align="center"|+− %
!align="center"|Antal
!align="center"|+−
|-
|bgcolor=""| 
|Socialdemokraterna
|Mona Sahlin
|align="right"|1 827 497
|align="right"|30,66
|align="center"|-4,33
|align="center"|112
|align="center"|-18
|-
|bgcolor=""| 
|Moderata samlingspartiet
|Fredrik Reinfeldt
|align="right"|1 791 766
|align="right"|30,06
|align="center"|+3,83
|align="center"|107
|align="center"|+10
|-
|bgcolor=""| 
|Miljöpartiet de gröna
|Maria Wetterstrand och Peter Eriksson (språkrör)
|align="right"|437 435
|align="right"|7,34
|align="center"|+2,09
|align="center"|25
|align="center"|+6
|-
|bgcolor=""| 
|Folkpartiet liberalerna
|Jan Björklund
|align="right"|420 524
|align="right"|7,06
|align="center"|-0,48
|align="center"|24
|align="center"|-4
|-
|bgcolor=""| 
|Centerpartiet
|Maud Olofsson
|align="right"|390 804
|align="right"|6,56
|align="center"|-1,32
|align="center"|23
|align="center"|-6
|-
|bgcolor=""| 
|Sverigedemokraterna
|Jimmie Åkesson
|align="right"|339 610
|align="right"|5,70
|align="center"|+2,77
|align="center"|20
|align="center"|+20
|-
|bgcolor=""| 
|Vänsterpartiet
|Lars Ohly
|align="right"|334 053
|align="right"|5,60
|align="center"|-0,24
|align="center"|19
|align="center"|-3
|-
|bgcolor=""| 
|Kristdemokraterna
|Göran Hägglund
|align="right"|333 696
|align="right"|5,60
|align="center"|-0,99
|align="center"|19
|align="center"|-5
|-
|bgcolor=""| 
|Piratpartiet
|Rickard Falkvinge
|align="right"|38 491
|align="right"|0,65
|align="center"|+0,02
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor=""| 
|Feministiskt initiativ
|Gudrun Schyman och Stina Sundberg (talespersoner)
|align="right"|24 139
|align="right"|0,40
|align="center"|-0,28
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor=""| 
|Sveriges pensionärers intresseparti
|Leif Ekström
|align="right"|11 078
|align="right"|0,19
|align="center"|-0,33
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#92D04F"| 
|Landsbygdsdemokraterna
|Ola Berg
|align="right"|1 565
|align="right"|0,03
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#A11C21"| 
|Rättvisepartiet Socialisterna
|Per-Åke Westerlund
|align="right"|1 507
|align="right"|0,03
|align="center"|+0,01
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#FEDA00"| 
|Norrländska samlingspartiet
|Jan Tommy Lindh
|align="right"|1 456
|align="right"|0,02
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#BB8800"| 
|Nationaldemokraterna
|Marc Abramsson
|align="right"|1 141
|align="right"|0,01
|align="center"|−0,04
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#dcff35"| 
|Klassiskt Liberala Partiet
|Tommie Gran
|align="right"|716
|align="right"|0,01
|align="center"|+0,01
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Frihetspartiet
|Anders Zillén
|align="right"|688
|align="right"|0,01
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#BB8800"| 
|Svenskarnas parti
|Daniel Höglund
|align="right"|681
|align="right"|0,01
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#3399FF"| 
|Enhet
|Ulf Wåhlström
|align="right"|632
|align="right"|0,01
|align="center"|-0,04
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="#FF0000"| 
|Sveriges kommunistiska parti
|Victor Diaz de Filippi
|align="right"|375
|align="right"|0,01
|align="center"|+0,01
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Spritpartiet
|Benny Haag och Pär Carlsson (språkrör)
|align="right"|237
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Europeiska Arbetarpartiet-EAP
|Hussein Askary
|align="right"|187
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor=""| 
|Sjukvårdspartiet
|Stig Zettlin
|align="right"|185
|align="right"|0,00
|align="center"|-0,20
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Allianspartiet/Medborgarens röst
|(uppgift saknas)
|align="right"|87
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Aktiv Demokrati
|(uppgift saknas)
|align="right"|76
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Sveriges Nationella Demokratiska Parti
|(uppgift saknas)
|align="right"|63
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor=""| 
|Junilistan
|Sören Wibe
|align="right"|41
|align="right"|0,00
|align="center"|-0,47
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Befolkningspartiet
|Jimmy Nordin
|align="right"|35
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Kommunistiska förbundet
|(uppgift saknas)
|align="right"|26
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)
|(uppgift saknas)
|align="right"|19
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Skånepartiet
|Carl P. Herslow
|align="right"|17
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Republikanerna (Sverige)
|(uppgift saknas)
|align="right"|14
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor=""| 
|Socialistiska partiet
|(uppgift saknas)
|align="right"|11
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Republikanska partiet
|(uppgift saknas)
|align="right"|10
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Ny framtid
|Sune Lyxell
|align="right"|7
|align="right"|0,00
|align="center"|-0,02
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Nordisk Union
|Stig Ramsing
|align="right"|5
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Alexander's Lista
|Alexander J. Persson
|align="right"|4
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Li Yu Chen Anderssonpartiet
|Li Yu Chen Andersson
|align="right"|4
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Rikshushållarna
|(uppgift saknas)
|align="right"|3
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
|Arbetsmarknadspartiet UPI
|(uppgift saknas)
|align="right"|2
|align="right"|0,00
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|bgcolor="white"| 
| Övriga partier
|
|align="right"|1534
|align="right"|0,03
|align="center"|—
|align="center"|—
|align="center"|—
|-
|-
|bgcolor="blue"| 
|Borgerliga blocket (m, fp, kd, c)
|–
|align="right"|2 936 790
|align="right"|49,28
|align="right"|+1,04%
|align="center"|173
|align="center"|-5
|-
|bgcolor="red"| 
|Röd-gröna blocket (s, v, mp)
|–
|align="right"|2 598 985
|align="right"|43,60
|align="right"|-2,48%
|align="center"|156
|align="center"|-15
|-
|-
|colspan="3"|Antal giltiga röster
|align="right"|5 960 408
|colspan="4" rowspan="5" bgcolor="white"| 
|-
|colspan="3"|Blanka ogiltiga röster
|align="right"|65 938
|-
|colspan="3"|Övriga ogiltiga röster
|align="right"|2 336
|-
|colspan="3"|Totalt antal som röstade
|align="right"|6 028 682
|-
|colspan="3"|Totalt antal röstberättigade
|align="right"|7 123 651
|}

Kartor
Resultat från riksdagsvalet i Sverige 2010 efter riksdagsparti, kommunvis.

Resultat från riksdagsvalet i de 3 största kommunerna, per valdistrikt.

Resultat i viktigare valkretsar

Mandatfördelning riksdagsvalkrets Malmö kommun

Mandatfördelning riksdagsvalkrets Göteborgs kommun

Mandatfördelning riksdagsvalkrets Stockholms kommun

Valdeltagande

Källor

Noter

Riksdagsvalet i Sverige 2010